Starea de singlet este starea în care într-o moleculă, toți electronii de valență sunt pereche.

Termenul de singlet însemna inițial un set legat de particule al cărui moment unghiular este zero, adică suma numerelor cuantice de spin a electronilor din stratul de valență este zero.

Mecanică cuantică